Sagres (freguesia), freguesia portuguesa del concelho de Vila do Bispo, de 34,28 km² de superfície.
 Sagres (cervesa), marca de cervesa portuguesa
 Escola de Sagres, institució portuguesa del  lligada a l'infant de Portugal Enric el Navegant
 Fortalesa de Sagres, o castell de Sagres és al sud-oest de l'Algarve (Portugal)
 Illes Sagres, a La Corunya
 Ponta de Sagres